Chyża – rodzaj zagrody
 Chyża – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zamość.